Владисла́в Ефи́мов:
 Ефимов, Владислав Валерьевич (1977—2015) — российский футболист.
 Ефимов, Владислав Евгеньевич (род. 1976) — одесский спортивный журналист и писатель.
 Ефимов, Владислав Эдуардович (род. 1964) — российский фотограф и художник.